Iemand die aan speedrunnen doet
 De titel van het Flash-spel waarop SpeedRunners is gebaseerd